Боллинджер:

 Боллинджер — округ в США, штат Миссури.
 Боллинджер — некорпоративное сообщество в США, штат Алабама.

См. также 
 Баллинджер
 Беллинджер
 Боллинже